Tenisový turnaj WTA Collector Swedish Open 2010 se konal ve dnech 5. – 11. července ve švédském Båstadu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
{| class="wikitable"
!Tenistka (kolo vyřazení)
!Stát
!Žebř. WTA
!Nasazení
|-
| Flavia Pennettaová (semifinále)
|  Itálie
| 10
| 1
|-
| Aravane Rezaïová (vítězka)
|  Francie
| 20
| 2
|-
|  Lucie Šafářová (semifinále)
|  Česko
| 26
| 3
|-
| Gisela Dulková (finále)
|   Argentina
| 42
| 4
|-
| Arantxa Parraová Santonjaová (čtvrtfinále)
|  Španělsko
| 47
| 5
|-
|  Angelique Kerberová (1. kolo, odstoupila)
|   Německo
| 54
| 6
|-
| Sofia Arvidssonová (1. kolo)
|   Švédsko
| 66
| 7
|-
| Barbora Záhlavová-Strýcová (čtvrtfinále)
|  Česko
| 68
| 8
|-
|}

 Nasazení podle žebříčku WTA z 21. června 2010.

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu (Wild Card) do hlavní soutěže dvouhry:
  Ellen Allgurinová
  Anna Brazhnikovová
  Sloane Stephensová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Laura Siegemundová
  Nuria Llagosteraová Vivesová
  Ana Vrljićová
  Kathrin Wörleová

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Z Kučová
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Amanmuradova
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Duque Mariño
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=0

| RD1-seed05=
| RD1-team05= K Šprem
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= ME Camerin
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= K Wörle
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= L Šafářová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= A Parra Santonja
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10
| RD1-team10= K Kanepi
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= M Zec Peškirič
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= N Llagostera Vives
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= J Larsson
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= R Voráčová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=
| RD1-team15= L Osterloh
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Rezaï
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01={{nowrap| B Záhlavová-Strýcová}}
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= A Amanmuradova
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=0
| RD2-seed03=
| RD2-team03= K Šprem
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= L Šafářová
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= A Parra Santonja
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= N Llagostera Vives
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= R Voráčová
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Rezaï
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=64
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= L Šafářová
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=5
| RD3-team03= A Parra Santonja
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= A Rezaï
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=3
| RD4-team01= L Šafářová
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= A Rezaï
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (vítězky)'''
  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (finále)
  Klaudia Jansová /  Alicja Rosolská (semifinále)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (semifinále)

Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= G Dulko  F Pennetta
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= A Brazhnikova  E Laine
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= O Kalašnikova  M Zec Peškirič
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= L Osterloh  A Tatišvili
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Malek  A Parra Santonja
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= An Rodionova  Ar Rodionova
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= S Arvidsson  J Larsson
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= M Kondratěva  S Lefevre
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= ME Camerin  A-L Grönefeld
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Amanmuradova  K Kanepi
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= K Jans  A Rosolska
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Jugić-Salkić  D Jurak
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2='''6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Siegemund  K Wörle
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= A Rezaï  L Šafářová
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=

Externí odkazy 
 Oficiální stránka
 Pavouk soutěže dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk soutěže čtyřhry
WTA Tour 2010
Swedish Open